|}

Weblinks 
 Register des New Zealand Historic Places Trust (englisch)

Akaroa
!Akaroa
Baudenkmaler Akaroa
!Baudenkmale